George Martin (producer), de producer van de Beatles
George R.R. Martin, een Amerikaanse fantasyschrijver
George Martin (voetballer), Brits voetballer, vooral bekend als voetbalmanager
George N. Martin, Amerikaans acteur
George Martin (Spaans acteur), Spaans acteur